Alectis peut désigner deux groupes de poissons :

 Alectis, nom scientifique d'un genre composé de poissons marins de la famille des Carangidae ;
 Alectis, nom vernaculaire donné à la famille des Polynemidae, composée de poissons marins vivant dans les eaux tropicales et subtropicales.